

Persone

Geografia

Austria 
 Wang – comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)

Germania 
 Wang – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Stati Uniti d'America 
 Wang – township nella contea di Renville (Minnesota)

Thailandia 
 Wang – fiume affluente del Ping (Thailandia del Nord)

Altro 
 Classe Yuang Wang – classe di navi della marina militare cinese
 Palazzo Reale Wang Derm – palazzo reale situato a Bangkok (Thailandia)
 Wang Chung – gruppo musicale inglese
 Wang Yao – personaggio della serie manga Hetalia Axis Powers

Pagine correlate 
 Jimmy Wang – pagina di disambiguazione
 Wang Hao – pagina di disambiguazione
 Wang Jun – pagina di disambiguazione
 Wang Lei – pagina di disambiguazione
 Wang Meng – pagina di disambiguazione
 Wang Qiang – pagina di disambiguazione
 Wang Xiao – pagina di disambiguazione
 Wang Yang – pagina di disambiguazione